Тлакуазинго има више значења:

 Тлакуазинго (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тлакуазинго (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику